Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Sony Swedish Open egyéni mérkőzéseit.

Az előző évi versenyt a szlovén Polona Hercog nyerte meg, aki sikeresen megvédte címét, miután két kiemeltet is kiejtve sikeresen eljutott a döntőig, s ott fordulatos mérkőzésen 0–6, 6–4, 7–5-re legyőzte a francia Mathilde Johanssont.

Hercog másodszor vett részt a båstadi tornán, vagyis egyetlen mérkőzést sem veszített el itt. Más helyszínen nem sikerült még nyernie, két döntőben maradt alul korábban, 2010-ben Acapulcóban és 2011-ben Palermóban. Johansson még nem tudott WTA-tornán diadalmaskodni, egyszer játszott fináléban, 2011-ben Bogotában.

Kiemeltek

 Sara Errani (visszalépett)
 Julia Görges (második kör)
 Anabel Medina Garrigues (második kör)
 Roberta Vinci (első kör)

<ol start="5">
  Anasztaszija Pavljucsenkova ''(negyeddöntő)
  Klára Zakopalová ''(negyeddöntő, feladta)
  Mona Barthel ''(elődöntő)
  Carla Suárez Navarro (első kör)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= Jill Craybas
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Mathilde Johansson
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Sahar Peér
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=R

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ana Tatisvili
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=0
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Silvia Soler Espinosa
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Patricia Mayr-Achleitner
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= A Pavljucsenkova
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Laura Robson
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=64
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Johanna Larsson
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Volha Havarcova
| RD1-score12-1=66
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=R

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Sandra Roma
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Mariana Duque Mariño
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Annika Beck
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Klára Zakopalová
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Mathilde Johansson
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= Sahar Peér
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Silvia Soler Espinosa
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= A Pavljucsenkova| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Johanna Larsson| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Mariana Duque Mariño
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Klára Zakopalová| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Mathilde Johansson| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= A Pavljucsenkova
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=
| RD3-team03= Johanna Larsson| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Klára Zakopalová
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=R
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Mathilde Johansson| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02= Johanna Larsson
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Lourdes Domínguez Lino (feljutott)
  Akgul Amanmuradova (második kör)
  'Mariana Duque Mariño (feljutott)
  Tatjana Malek (második kör)

<ol start="5">
 Annika Beck (feljutott)
<li> Jill Craybas (harmadik kör, szerencsés vesztes)
<li> Sacha Jones (harmadik kör)
<li> Olga Pucskova ''(harmadik kör)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Lourdes Domínguez Lino
 ''' Carina Witthöft

<ol start="3">
 ''' Mariana Duque Mariño 
  Annika Beck
</ol>

Szerencsés vesztes Jill Craybas''' (Sara Errani visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E